Габлиц:

 Габлиц, Карл Иванович — учёный, крымский краевед, вице-губернатор Таврической области.
 Габлиц (коммуна)

Примечания